Spojení písmen S a D může mít různé významy:

SD 
 Súdán, kód státu podle ISO 3166-2 (ISO 3166-2:SD)
 Svazijsko (dříve anglicky Swaziland), mezinárodní poznávací značka vozidel
 São Domingos na Kapverdách, kód ISO 3166-2 (CV-SD)
 Jižní Dakota () ve Spojených státech amerických, kód ISO 3166-2 (US-SD)
 San Diego ve Spojených státech amerických
 Sudan Airways, IATA kód letecké společnosti
 Sicherheitsdienst – tajná policie nacistického Německa
 Severočeské doly a. s. – největší producent hnědého uhlí v České republice
 SD – Kolejová doprava, dceřiná společnost Severočeských dolů
 Svaz dopravy České republiky, SD ČR
 zkratka stanice metra Stodůlky
 sociální demokracie, sociální demokrat
 Socialni demokrati – slovinská politická strana
 Švédští demokraté () – švédská politická strana
 Slezská diakonie
 Slovácké divadlo Uherské Hradiště
 spotřební družstvo, typ družstva
 společenský dům
 sběrný dvůr
 spotřební daň
 starobní důchod
 seniorský dům (domov pro seniory)
 střednědobý dluhopis
 Square dance, taneční forma
 spontánní dýchání
 shromáždění delegátů
 státní dozor
 stavební dozor
 Standard-definition television, SDTV – standardní rozlišení TV obrazu – předchůdce HD (High definition)
 Secure Digital – typ paměťové karty
 segmentový displej

S.D. 
 Sestry od strádajících – ženská katolická řeholní kongregace

sd 
 sindhština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.sd 
 .sd – internetová doména nejvyššího řádu pro Súdán

S&D 
 S&D („Search and Destroy“, „Seek and Destroy“) – vojenská taktika